Bodhi steht für:

 Bodhi im Buddhismus
 Bodhi Linux, ein Betriebssystem
 der Bodhibaum, siehe Pappelfeige

Personen:
 Bhikkhu Bodhi (* 1944), US-amerikanischer theravada-buddhistischer Mönch